Giornale de' Letterati è il nome di diverse riviste letterarie pubblicate in Italia fra il XVII e il XVIII secolo.
 Giornale de' Letterati, trimestrale letterario fondato a Roma nel 1668 dall'abate Francesco Nazzari. Lo stampatore Tinassi decise di continuare la stampa del Giornale de' Letterati anche dopo che il Nazzari nel 1675 ebbe affidato la stampa al Mascardi. Si ebbe pertanto l'uscita contemporanea di due periodici differenti, ma con lo stesso titolo e stampati nella stessa città.
 Giornale de' Letterati, rivista pubblicata a Parma dal 1686 al 1690
 Giornale de' Letterati, rivista fondata a Ferrara nel 1688.
 Giornale de' Letterati, rivista pubblicata a Modena dal 1692 al 1698; fu diretta, come l'omonimo giornale di Parma, da Benedetto Bacchini su finanziamento sempre di Gaudenzio Roberti.
 Giornale de' Letterati, mensile stampato a Roma dai fratelli Pagliarini dal 1742 al 1759; ed ebbe fra i principali ispiratori Giovanni Gaetano Bottari
 Giornale de' Letterati, rivista fondata a Firenze da Ottaviano Buonaccorsi, sul modello del Giornale de' letterati d'Italia. Fu pubblicata dall'aprile 1742 a tutto il 1753; ebbe periodicità trimestrale.
 Giornale de' Letterati, rivista a periodicità trimestrale fondata a Pisa nel 1771 da Angelo Fabroni e chiuso nel 1796 per l'invasione napoleonica. Ne era stampatore il Pizzorno (l'ultimo volume fu tuttavia stampato dal Landi).

Altro 
 Giornale veneto de' letterati, mensile pubblicato a Venezia; prima serie: 1671-1680; seconda serie: 1687-1690. (raccolta digitalizzata)
 Giornale de' letterati d'Italia, trimestrale pubblicato a Venezia dal 1710 al 1740.

Note